Каприлес () — испаноязычная фамилия.

Известные носители 
 Каприлес Кабрера, Анибаль (1854—1924) — боливийский журналист и государственный деятель, второй вице-президент Боливии (1899—1904).
 Каприлес Радонски, Энрике (род. 1972) — венесуэльский политик, бывший губернатор штата Миранда.
 Каприлес, Мигель де (1906—1981) — американский фехтовальщик, президент международной федерации фехтования.

См. также 
 Феликс Каприлес (стадион)